Капіс (,  — ім'я кількох античних героїв троянського походження:

 Капіс (дід Енея) — дарданський герой, батько Анхіса, дід Енея.
 Капіс (супутник Енея) — засновник та епонім міста Капуя в Кампанії (варіант: міста Капій в Аркадії).
 Капіс Сільвій — цар міста Альба-Лонга.